Контерн (, ) — коммуна в Люксембурге, располагается в округе Люксембург. Коммуна Контерн является частью кантона Люксембург. В коммуне находится одноимённый населённый пункт.

Население составляет 3479 человек (на 2008 год), в коммуне располагаются 1237 домашних хозяйств. Занимает площадь 20,55 км² (по занимаемой площади 52 место из 116 коммун). Наивысшая точка коммуны над уровнем моря составляет 356 м. (93 место из 116 коммун), наименьшая 237 м. (50 место из 116 коммун).

Ссылки 
 www.contern.lu — Официальный сайт коммуны.

Примечания 

Коммуны Люксембурга